Straßmann, Strassmann:
 Fryderyk Wilhelm Strassmann
 (19136) Strassmann (1989 AZ6), planetoida

Strassman 
 Rick Strassman